Иван Терзиев може да се отнася за:
 Иван Терзиев (режисьор) (р. 1934), български режисьор
 Иван Терзиев (зограф) (1832 - 1907), български зограф
 Иван Терзиев (революционер) (1879 - 1904), български революционер от ВМОРО
 Иван Терзиев (андарт), гъркоманин, деец на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония